Brøndsted ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Brøndsted (1890–1965), dänischer Archäologe, Prähistoriker und Direktor des Dänischen Nationalmuseums 
 Peter Oluf Brøndsted (1780–1842), dänischer Archäologe und Forschungsreisender